Mastacăn ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Mastacăn (Borlești), Dorf im Kreis Neamț
 Mastacăn (Dragomirești), Dorf im Kreis Neamț

Măstăcan ist der Name von:
 Daniel Măstăcan (* 1980), rumänischer Ruderer
 Vasile Măstăcan (* 1968), rumänischer Ruderer